

Алексе́й И́горевич Васи́льев (род. 13 января 1972, Москва) — российский автогонщик, заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса.

Биография 
Алексей Васильев с детства увлекается автоспортом. Во время обучения в школе картинга самостоятельно собирал гоночные автомобили, уже в 14 лет участвовал в Чемпионате СССР по картингу в составе сборной Москвы.

После окончания школы поступил в МАДИ на специальность «Автомобили для спорта». Работал в научном центре НАМИ. В 1990 году получил звание Мастера спорта СССР.

В 2005 году исполнил роль водителя Audi в фильме «Бой с тенью».

Спортивная карьера

Советские и российские соревнования 
Васильев является пятикратным чемпионом Москвы и серебряным призёром кубка СССР 1989 года по картингу. В 1990—1994 году участвовал в соревнованиях по ралли-кроссу. В 1995 году стал победителем суперфинала российских «Гонок на выживание». В 1996—1998 годах выступал в кубках «Альянс» и «АСПАС». В 1998 году выиграл кубок «Лукойл» по зимним трековым гонкам. В 1999 году стал серебряным призёром Чемпионата России по ралли-рейдам.

В 1996, 1997 и 2000 годах принимал участие в серии «Tourism-1600». В 2002 году выиграл трековую гонку «Все звёзды», а в 2003 году — Кубок памяти Константина Жигунова. В 2004 году стал обладателем премии «Лучший гонщик» журнала «За рулём». В 2008, 2010, 2013 и 2014 годах становился призёром «Гонки звёзд „За рулём“».

Международные соревнования 
В 2000—2005 годах совместно с Николаем Фоменко выступал в чемпионате FIA GT. В 2004—2005 годах принимали участие в гонке 24 часа Ле-Мана.

В чемпионатах «Blancpain Sprint Series» и «Blancpain GT Series» Васильев выступал в составе собственной команды «GT Russian Team».

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт Ferrari Team Russia
 Алексей Васильев: Интервью перед началом сезона (10/04/2002)

Родившиеся 13 января
Родившиеся в 1972 году
Родившиеся в Москве
Персоналии по алфавиту
Раллисты по алфавиту
Автогонщики СССР
Автогонщики России
Автогонщики Литвы
Раллисты России
Выпускники МАДИ
Пилоты FIA GT
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты 24 часов Ле-Мана из России
Автогонщики ралли «Дакар»
Мастера спорта России международного класса
Ралли-кроссмены по алфавиту
Ралли-кроссмены России
Пилоты RRC